chrabąszcz majowy
 chrabąszcz kasztanowy
 guniak czerwczyk
 chrabąszczowate